Arianus est un nom propre qui peut se référer à :

 Arianus, un monde fictif dans la série de romans Les Portes de la mort.
 Arianus (), ou Arrianus, préfet qui fit martyriser saint Ischyrion et cinq autres soldats, à Lycopolis, en Égypte.